Wimbledon-mesterskaberne 1891 var den 15. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, og blev afviklet i perioden 29. juni - 9. juli 1891.

I herresingle vandt Wilfred Baddeley efter sejr over Joshua Pim på 6-4, 1-6, 7-5, 6-0. Baddeley vandt også herredoublerækken, hvor han sammen med Herbert Baddeley besejrede de forsvarende mestre Joshua Pim og Frank Stoker med 6-1, 6-3, 1-6, 6-2. I damesingle vandt Lottie Dod med 6-2, 6-1 over Blanche Bingley Hillyard.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 22 spillere. Mesterskabet skulle egentlig have været afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, Willoughby Hamilton, skulle have mødt vinderen af all comers-turneringen, men Willoughby Hamilton forsvarede ikke sin titel. Derfor gik mesterskabet til vinderen af all comers-turneringen, Wilfred Baddeley, som i finalen besejrede Joshua Pim med 6-4, 1-6, 7-5, 6-0. Dermed vandt Wilfred Baddeley den første af sine tre Wimbledon-titler i herresingle.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt vinderen af All comers-turneringen, Wilfred Baddeley, over den forsvarende mester, Willoughby Hamilton, på walkover.

All comers-turneringen

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af ni spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Lottie Dod, der vandt all comers-turneringen efter finalesejr på 6-2, 6-1 over Blanche Bingley Hillyard, og som vandt udfordringsrunden på walkover, eftersom den den forsvarende mester, Lena Rice, ikke forsvarede titlen. Dermed vandt Lottie Dod den tredje af sine fem Wimbledon-titler i damesingle.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Herredouble 

Tvillingebrødrene Wilfred og Herbert Baddeley vandt herredoubletitlen ved at besejre de forsvarende mestre, irerne Joshua Pim og Frank Stoker, med 6-0, 7-5, 6-4. Dermed vandt brødrene den første af deres fire herredoubletitler i Wimbledon – de tre andre titler blev vundet tre år i træk fra 1894 til 1896.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1891 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1891

1891
Sport i 1891